Такмичења у спринтерској трци на 100 метара у мушкој конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. у Риму, (Италија) је одржано 29. и 30. августа на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу освојену у Хелсинкију 1983. одбранио је Карл Луис из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 56 атлетичара из 43 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 28. августа 1987. године.

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1987.
|-
| Олимпијски рекорди
| Џим Хајнс
| rowspan="3" | 
| 9,95
| Мексико Сити, Мексико 
| 14. октобар 1984.
|-
| Светски рекорд 
| Калвин Смит
| 9,93
| Ер Форс Академи (Колорадо), САД
| 3. јул 1983.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Карл Луис
| 10,07
| Хелсинки, Финска
| 8. август 1983.
|-
| Најбољи резултат сезоне 
| Линфорд Кристи
| 
| 10,03
| Будимпешта, Мађарска
| 6. јул 1987.
|-
| Афрички рекорд 
| Чиди Имо
| 
| 10,00
| Берлин, Западна Немачка
| 15. август 1986.
|-
| Азијски рекорд 
| Тао Ли
| 
| 11,22
| Беч, Аустрија
| 8. јул 1970.
|-
| Европски рекорд''' 
| Маријан Воронин
| 
| 10,00
| Берлин, Источна Немачка
| 7. септембар 1979.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Калвин Смит
| 
| 9,93
| Ер Форс Академи (Колорадо), Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд 
| Робсон Да Силва
| 
| 10,16
| Хавана, Куба
| 26. септембар 1986.
|-
| Океанијски рекорд 
| Џерард Китинг
| 
| 10,22
| Канбера, Аустралија
| 5. октобар 1985.
|-
! colspan="6"|Рекорди остварени на Светском првенству 1987.
|-
| rowspan="3" | Рекорд светских првенстава
| rowspan="5" | Карл Луис
| rowspan="5" | 
| 10,05
| rowspan="5" | Рим, Италија
| 29. август 1987.
|-
| 10,03
| rowspan="4" | 30. август 1987.
|-
| 9,93
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | =9,93|-
| Северноамерички рекорд|}

 Најбољи резултати у 1987. години 
Десет најбржих атлетичара 1987. године је пре почетка светског првенства (28. августа 1987) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1987.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 29. августа 1987. године. У квалификацијама је учетвовало 56 атлетичара подељени у 7 група. У четвртфинале ишла су по 4 првопласирана из сваке групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

 Четвртфинале 
Такмичење је одржано 29. августа 1987. године. У четвртфиналу су учествовала 32 атлетичара подељени у 4 групе. У полуфинале ишла су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,,

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 
|-
! Ветар (м/с)
| -2,9 || -1,5 || -0,1 || -0,4
|-

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 30. августа 1987. године. У полуфиналу је учествовало 16 атлетичара подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из сваке  групе (КВ''').,,

Финале 
Финале је одржано 30. августа 1987. године.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1987. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 100 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном